Echinopsis leucantha es una especie de plantas en la familia Cactaceae. Es endémica de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán en Argentina. Es una especie común en lugares localizados.

Descripción
Echinopsis leucantha crece generalmente sola, pero en ocasiones aparece en grupos pequeños. Los tallos son cilíndricos, de color verde grisáceo, esféricos o de cortos brotes que alcanzan  hasta 35 cm (raramente hasta 80 cm)de altura con un diámetro de 12 centímetros. Tiene de 12 a 14 costillas romas disponibles, que son ligeramente dentadas. En  ellas se encuentra en alargadas areolas de color blanco amarillento de 1 a 1.5 cm, una única  espina central que es regordeta, de color marrón y doblada hacia arriba de 5 a 10 cm de largo. Las ocho a diez espinas radiales son de color marrón amarillento y se doblan y tuercen ligeramente. Tienen una longitud de hasta 2,5 centímetros. Las flores son largas en forma de embudo, de color blanco, a veces ligeramente teñicas de rosa que se abren en la noche. Miden hasta 20 centímetros de largo. El fruto es esférico para alargado, carnoso de color verde-rojo a rojo oscuro.

Taxonomía 
Echinopsis leucantha fue descrita por (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. y publicado en Repertorium Botanices Systematicae. 2: 324. 1843.

Etimología
Ver: Echinopsis

leucantha epíteto latino que significa "con flores blancas".
Sinonimia
Echinocactus leucanthus
Cereus leuanthus
Echinopsis cordobensis
Echinopsis intricatissma
Echinopsis melanopotamica
Echinopsis shaferi
Echinopsis spegazziniana
 Cereus incurvispinus Otto & A.Dietr.
 Echinonyctanthus leucanthus (Pfeiff.) Lem.	
 Echinopsis aurea subsp. shaferi (Britton & Rose) M.Lowry	
 Echinopsis campylacantha Pfeiff. & Otto	
 Echinopsis campylacantha var. leucantha Labour.
 Echinopsis campylacantha var. stylodes Monv.	
 Echinopsis fallax var. shaferi (Britton & Rose) Lambinon	
 Echinopsis gladispina Y.Itô
 Echinopsis intricatissima Speg.	
 Melocactus ambiguus Pfeiff.	
 Melocactus elegans Pfeiff.

Referencias

Enlaces externos 

leucantha
Flora endémica de Argentina
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1843
Plantas descritas por Gillies
Plantas descritas por Salm-Dyck
Plantas descritas por Walpers